Умов — фамилия.

Известные носители:
 Умов, Алексей Иванович (1854—1918) ― управляющий Симским горным округом в 1889―1918 годах.
 Умов, Владимир Алексеевич (1847—1880) — российский юрист-цивилист, педагог и публицист.
 Умов, Николай Алексеевич (1846—1915) — русский физик-теоретик, философ, профессор.

См. также 
 вектор Умова